Сведелиус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сведелиус, Вильгельм Эрик (1816—1889) — шведский историк.
 Сведелиус, Нильс (1873—1960) — шведский ботаник.
 Сведелиус, Юлия (1870—1955) — шведская писательница.